Puchar Świata w kolarstwie górskim w sezonie 2007 to 17. edycja tej imprezy. Organizowany przez UCI, obejmował cztery konkurencje: cross-country, zjazd, four-cross i maraton. Rozegrano sześć zawodów w cross-country, po pięć w downhillu i four-crossie oraz trzy w maratonie. Pierwsze zawody odbyły się 17 marca na hiszpańskiej Gran Canarii, a ostatnie 16 września 2007 roku w słoweńskim Mariborze.

Pucharu Świata w cross-country bronili: Norweżka Gunn-Rita Dahle wśród kobiet oraz Francuz Julien Absalon wśród mężczyzn, w downhillu: Brytyjka Tracy Moseley wśród kobiet oraz jej rodak Steve Peat wśród mężczyzn, w four-crossie: Amerykanka Jill Kintner wśród kobiet oraz Czech Michal Prokop wśród mężczyzn, a w maratonie Finka Pia Sundstedt wśród kobiet oraz Kolumbijczyk Héctor Páez wśród mężczyzn.

W tym sezonie w cross-country triumfowali: Rosjanka Irina Kalentjewa wśród kobiet oraz ponownie Julien Absalon wśród mężczyzn, w downhillu najlepsi byli: Francuzka Sabrina Jonnier wśród kobiet oraz Australijczyk Samuel Hill wśród mężczyzn, w fourcrossie zwyciężyli: Holenderka Anneke Beerten wśród kobiet oraz Amerykanin Brian Lopes wśród mężczyzn, a w maratonie Francuz Thomas Dietsch wśród mężczyzn oraz ponownie Pia Sundstedt wśród kobiet.

Wyniki

Cross-country

Downhill

Four-cross

Maraton

Klasyfikacje

Mężczyźni

Kobiety

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie cyclingnews.com 

2007 w kolarstwie
Puchar Świata w kolarstwie górskim